Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици на отвореном 1993. одржано је од 14. и 15. августа 1993. на стадиону „Готлиб Дајмлер“ у Штутгарту (Немачка).

Титулу освојену у Токију 1991., није бранила Џеки Џојнер-Керси из САД.

Земље учеснице 
Учествовала је 38 такмичарка из 25 земаља.

  Албанија (1)
  Америчка Девичанска Острва (1)
  Аргентина (1)
  Аустралија (1)
  Аустрија (1)
  Бахаме 21)
  Белгија (1)
  Белорусија (1)
  Буркина Фасо (1)
  Данска (1)
  Египат (1)
  Ирска (1)
  Италија (2)
  Јамајка (1)
  Немачка (3)
  Пољска (1)
  Румунија (2)
  Русија (3)
  Сејшели (1)
  Сједињене Америчке Државе (3)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Украјина (1)
  Филипини (1)
  Холандски Антили (1)
  Хондурас (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке биле су подељене у две групе са по 19 учесница. Квалификациона норма за финале износила је 6,70 метара (КВ), коју су испуниле 3 такмичарке, а девет се квалификовало на основу резултата. (кв),

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Финале

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 4. Светског првенства 1983—1993.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном